Aryan Blood е немска нсбм група, основана през 1998 година.

Дискография

Demo 
 1998 – „Demo 1 1998“
 1998 – „Eternal Strife“
 1999 – „Aryan Blood“

Split 
 1999 – „Capricornus / Aryan Blood“
 2001 – „Aryan Blood/Eisenwinter“
 2002 – „Germeinschaftstontraeger“
 2005 – „Aryan Blood / Evil“
 2007 – „Aryan Blood / Satanic Warmaster“

EP 
 2008 – „To Build an Empire“

Външни препратки 
 Encyclopaedia Metallum
 Дискография
 Информация за групата

Източници 

Германски НСБМ групи